Epping (Anglaterra), Essex
 Epping (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 
 Epping (França), municipi francès al departament del Mosel·la (regió del Gran Est)
 Epping (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nou Hampshire